Boldklubben Frem har flere betydninger:

 Boldklubben Frem (1886–) – en dansk fodboldklub i København.
 Boldklubben Frem Sakskøbing (1905–) – en dansk fodboldklub i Sakskøbing.
 Boldklubben Frem (1902-1909, Odense) – en tidligere dansk fodboldklub i Odense, forløberen til Boldklubben 1909.
 Kammeraternes Boldklub (Svendborg) (1926–1954), også kaldet Boldklubben Frem – en tidligere dansk fodboldklub i Svendborg, moderklub til Svendborg forenede Boldklubber.
 Boldklubben Frem (1930-1971, Odense) (1930–1971) – en tidligere dansk fodboldklub i Odense, moderklub til Kildemosens Boldklub.